Ардебиль:

 Ардебиль — город на северо-западе Ирана.
 Ардебиль — один из 31 остана Ирана.